Nevison ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Nevison (geb. 1941), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 John Nevison (1639–1684), englischer Dieb